Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1928/29 werd beslist via de kampioenscompetitie met PSV als winnaar.

Algemeen 

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Go Ahead, PSV van Zuid, en Sparta en Feijenoord van respectievelijk West I en West II. De Westelijke competitie was verdeeld in twee klassen, maar die waren niet regionaal verdeeld, zodat twee Rotterdamse clubs de Westelijke klassen konden winnen.

De kampioenscompetitie werd beslist op 23 juni 1929 toen PSV zegevierde over Velocitas en de Eindhovenaren voor het eerst in haar bestaan landskampioen van Nederland werden. Go Ahead die het seizoen ervoor ook de kampioenscompetitie speelde werd tweede en de landskampioen van 1927/28, Feijenoord, werd derde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1928/29
Competitievoetbal 1928/29